Sutaresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sutaresjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (17,8 ha)
Sutaresjön (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (13,9 ha)

Se även
 Sutare, fisk
Sutaregölen, sjö Eksjö kommun i Småland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn